Mariana Kovacevic és una sanadora tradicional sèrbia que s'ha especialitzat en el tractament de placenta de cavall per guarir atletes. Durant la Copa d'Àfrica de Nacions 2012 a Gabon i Guinea Equatorial va fer servir el tractament de placenta de cavall per curar al jugador de Ghana Asamoah Gyan que es va lesionar i se li va recomanar no jugar durant quatre setmanes. Es diu que la guaridora va sanar-lo en només quatre hores. Sembla ser, també, que va fitxar per Sèrbia durant la Copa del Món de Futbol de 2010 a Sud-àfrica. Altres jugadors que també han estat tractats per Mariana Kovacevic són Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Nigel de Jong i Robin van Persie del Manchester United.

HI ha la controvèrsia sobre si els tractaments de Kovacevic funcionen o no però cada vegada més futbolistes cerquen la seva ajuda per tractar-se lesions.

Serbis
Defensors de la pseudociència